

Persone 
 Billy Swan – cantante e musicista statunitense
 Curt Swan – fumettista ed illustratore statunitense
 Henrietta Swan Leavitt – astronoma statunitense
 Katie Swan – tennista inglese
 Kitty Swan – attrice e cantante danese
 Justine Joli – attrice e modella statunitense, nota anche con il nome d'arte "Swan"
 Joseph Wilson Swan – fisico e chimico britannico
 Mark Swan – commediografo e sceneggiatore statunitense
 Michael Swan – attore statunitense
 Peter Swan –  calciatore e allenatore di calcio inglese
 Richard Swan – matematico statunitense
 Serinda Swan – attrice e modella canadese
 Wayne Swan – politico australiano
 Swan (regista) – regista italiano
 Swan (Luigi Piccione) – ballerino di popping e locking italiano

Personaggi immaginari 
 Emma Swan – personaggio immaginario della serie televisiva statunitense C'era una volta
 Isabella Swan – personaggio immaginario protagonista della saga letteraria e cinematografica Twilight
 Famiglia Swan – sono un gruppo familiare immaginario del libro Una ragazza fuori moda. Il gruppo è composto da padre, madre, nonna e i tre figli: Fanny, Tom e Maud.

Geografia

Città e località 
 Città di Swan – local government area dell'Australia Occidentale, all'interno dell'area metropolitana di Perth
 Swan (Iowa) – città nello Stato di Iowa, Stati Uniti d'America
 Swan (Texas) – città nello Stato del Texas, Stati Uniti d'America
 White Swan – località dello stato di Washington

Fiumi 
 Swan (fiume Australia) – fiume dell'Australia Occidentale
 Swan (fiume Canada) – fiume del Canada
 Swan (fiume Colorado) – fiume del Colorado, Stati Uniti d'America
 Swan (fiume Michigan) – fiume del Michigan, Stati Uniti d'America
 Swan (fiume Montana) – fiume del Montana, Stati Uniti d'America
 Swan (fiume New York) – fiume dello Stato di New York, Stati Uniti d'America

Isole 
 Swan Island (Tasmania) – isola dell'Oceano Pacifico appartenente alla Tasmania
 Swan Island (Victoria) – isola dell'Oceano Pacifico appartenente all'Australia, prossima alle coste dello Stato di Victoria

Astronomia 
SWAN, uno strumento a bordo del telescopio spaziale SOHO grazie al quale sono state scoperte diverse comete. Per questo motivo SWAN è parte della designazione di diverse comete:
 C/1997 K2 SWAN
 C/2002 O6 SWAN
 C/2004 H6 SWAN
 C/2004 V13 SWAN
 C/2005 P3 SWAN
 P/2005 T4 SWAN
 C/2006 M4 SWAN
 C/2009 F6 Yi-SWAN
 C/2011 Q4 SWAN
 C/2012 E2 SWAN
 C/2015 C2 SWAN
 C/2015 F3 SWAN
 C/2015 P3 SWAN
 C/2020 F8 SWAN
 C/2021 D1 SWAN

Musica 
 Swan (Elisa) – brano musicale della cantante italiana Elisa, pubblicato come singolo nel 2005
Swan – album degli Unwritten Law del 2011
 Swan Records – etichetta discografica statunitense
 Swan Lee – band musicale danese
 Swan Song – singolo di Dua Lipa
 Swan Song Records – etichetta discografica lanciata dai Led Zeppelin
 Swan Songs – album dei Hollywood Undead
 Billy Swan (album) – album di Billy Swan
 Third Swan – singolo di King Creosote e Jon Hopkins
 Swans – gruppo musicale statunitense di genere alternative rock

Sport 
 Swan IC Football Club – squadra di calcio australiana
 Sydney Swans – squadra australiana di football australiano, con sede nella città di Sydney
 Swansea City Association Football Club – squadra di calcio gallese (militante però nel Campionato inglese), i cui giocatori sono spesso soprannominati "Swans"

Altro 

Swan – genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae
 Swan 45, barca a vela da regata
 Swan, manga disegnato da Kyoko Ariyoshi e ambientato nel mondo del balletto classico.
 Catetere di Swan-Ganz – dispositivo usato in medicina
 Swan Lake – un balletto
 Swan Hunter – società di costruzioni navali inglese
 Swans Commentary – testata giornalistica on-line statunitense, dedicata soprattutto a temi di politica

Pagine correlate 

 The Swan

Altri progetti